Ни́колас Ро́джерс: Роджерс, Николас (род. 1969) — австралийский актёр и фотомодель.
 Роджерс, Николас (род. 1975) — американский легкоатлет.